Сенцо́во — железнодорожная станция в селе Сенцово Липецкого района Липецкой области.

Была построена в 1868 году с открытием линии Грязи — Елец.

Станция находится в центре села, имеет выход к кондитерской фабрике Roshen и пересадку на автобус № 125, следующий до автовокзала «Липецк».

Расписание станции

Примечания 

Липецкий район
Станции Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Липецкой области